Мэ́ттью (Мэтт) Нил Милн (, род. 18 ноября 1990, Херефорд, Херефордшир, Англия) — начинающий английский актёр. Наиболее известен по роли Альфреда Ньюджента в телесериале «Аббатство Даунтон».

Биография 
Милн родился в Херефорде, графство Херефордшир, где его отец был садовником. Он учился в колледже Херефорда () и окончил Университет восточной Англии ().

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Великобритании